Premier League 2013/2014 var den 22:a säsongen av Premier League och den 122:a säsongen av Englands högsta division i fotboll för herrar. Bland de 20 lagen i serien flyttades Cardiff City, Hull City och Crystal Palace upp från föregående säsongs Football League Championship. De ersatte nedflyttade Reading, Wigan och Queens Park Rangers. I och med Cardiff Citys avancemang från föregående säsong var det första gången två icke-engelska lag deltog i Premier League.

På den sista dagen av säsongen vann Manchester City Premier League med en 2-0-seger över West Ham United, och hamnade på 86 poäng. Liverpool hade siktat in sig för att vinna titeln med två veckor kvar, men en förlust och en oavgjord i två av sina tre sista matcher lämnade laget på andraplats med 84 poäng. Chelsea kom trea, medan 2013 års mästare Manchester United hade en misslyckad säsong och slutade sjua. Norwich City, Fulham, och Cardiff City var de nedersta tre lagen och flyttades ned till Football League Championship. 

Luis Suárez vann skytteligan med 31 mål, och utsågs även till Player of the Season. Målvakterna Wojciech Szczęsny och Petr Čech hade flest hållna nollor med 16 stycken vardera. Tony Pulis i Crystal Palace utsågs till bästa tränare.

Lag

Arenor

Klubbinformation

Tränarförändringar

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Övergångar

Källor

Externa länkar 
 

2013 i Storbritannien
2014 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2013/2014
2013/2014